Simón de Montfort puede referirse a varios personajes históricos, señores de Montfort.
Simón I de Montfort (fallecido en 1087), señor de Montfort. 
Simon II de Montfort (fallecido en 1101), señor de Montfort.
Simón III de Montfort (1117 - 1181), llamado el Calvo, conde de Évreux.
Simón de Montfort (fallecido en 1188), hijo de Simón III de Montfort, conde de Évreux y señor de Montfort. 
Simón IV de Montfort  (c. 1160-1218), principal protagonista de la cruzada albigense.
Simón V de Montfort y VI conde de Leicester (1208-1265), gobernante de facto de Inglaterra.